La Serie C 1950-1951 è stata la 13ª edizione del terzo livello del campionato italiano di calcio, disputato tra il 10 settembre 1950 e il 17 giugno 1951 e concluso con la promozione del , del , del  e dello .

Stagione 

Il ripescaggio della blasonata  e di altre società formò un campionato con 79 partecipanti, di cui cinque provenienti dalla Serie B e quindici dalla Promozione, sempre suddivise in quattro gironi. La Federazione era però ancora convinta di arrivare a raggruppamenti da diciotto squadre, e quindi impose per questa stagione ben cinque retrocessioni per ogni girone.

L'annata si concluse con le promozioni dirette di  e , mentre  e  dovettero ricorrere agli spareggi per sconfiggere le opposizioni rispettivamente del  e del . Curiosamente, tutte e quattro le vincitrici furono alla loro prima esperienza in Serie B.

In zona retrocessione stavolta la Pro Vercelli riuscì a salvarsi, sebbene per il rotto della cuffia.

Girone A

Aggiornamenti 
L'Unione Sportiva Pro Vercelli, che è retrocessa nella stagione di Serie C precedente, è stata riammessa per meriti sportivi storici.

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1951-1952.
      Retrocesso in Promozione 1951-1952. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio le squadre furono normalmente classificate a pari merito.
Per l'atttribuzione di promozioni o retrocessioni, si procedeva a disputare uno o più spareggi in campo neutro.

Girone B

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1951-1952.
      Retrocesso in Promozione 1951-1952. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio le squadre furono normalmente classificate a pari merito.
Per l'atttribuzione di promozioni o retrocessioni, si procedeva a disputare uno o più spareggi in campo neutro.

Note:
Il Marzotto Valdagno promosso in Serie B dopo aver vinto lo spareggio promozione con l'ex aequo M. Palazzolo.

Risultati

Spareggio promozione

Girone C

Aggiornamenti 
L'Associazione Calcio Perugia, retrocessa nel campionato di Serie C precedente, è stata riammessa per garantire una rappresentanza umbra nei campionati della Lega Nazionale.

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1951-1952.
      Retrocesso in Promozione 1951-1952. 
 Retrocessione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio le squadre furono normalmente classificate a pari merito.
Per l'atttribuzione di promozioni o retrocessioni, si procedeva a disputare uno o più spareggi in campo neutro.

note:
Il Le Signe ha scontato 1 punto di penalizzazione.
La Pistoiese retrocessa dopo aver perso lo spareggio con la ex aequo Fermana.

Risultati

Spareggio retrocessione

Girone D

Aggiornamenti 
L'Igea Virtus Barcellona e lo Sport Club Marsala, retrocessi nel campionato di Serie C precedente, sono stati riammessi per motivi di rappresentanza territoriale.

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1951-1952.
      Retrocesso in Promozione 1951-1952. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio le squadre furono normalmente classificate a pari merito.
Per l'atttribuzione di promozioni o retrocessioni, si procedeva a disputare uno o più spareggi in campo neutro.

Note:
La Torrese ha scontato 1 punto di penalizzazione.
Lo Stabia promosso in Serie B dopo aver vinto lo spareggio promozione con l'ex aequo Foggia.

Risultati

Spareggio promozione 

Calcio nel 1950
Calcio nel 1951
1950